Koninklijke Nederlandse Schouwburg; theatervereniging te Antwerpen
 Koninklijke Nederlandse Schouwburg (Gent)
 Kromme Nieuwe Scène; theatervereniging te Utrecht